Toponímia:
 Wilson (Carolina del Nord)
 Wilson (Kansas)
 Wilson (Louisiana)
 Wilson (Nova York)
 Wilson (Ohio)
 Wilson (Oklahoma)
 Wilson (Wisconsin)
 Wilson (Wyoming)
 Wilson City, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Wilson-Conococheague, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Wilson Creek, població dels Estats Units a l'estat de Washington
 Lake Wilson, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Moose Wilson Road, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Biografies:
 Prenom:
 Wilson Benge (1875 - 1955), actor britànic del cinema mut americà 
 Wilson Boit Kipketer (1973), atleta kenyiata de 3000 m obstacles
 Wilson Fittipaldi, pilot de curses automobilístiques brasiler que va disputar curses de Fórmula 1
 Wilson Pickett (1941 – 2006), un cantant afroamericà de rhythm and blues i soul
 Cognom:
 Charles Thomson Rees Wilson (Midlothian, 1869 - Edimburg, 1959), biòleg, físic i químic escocès
 Dempsey Wilson (1927, Los Angeles), pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 Desiré Wilson, pilot de curses automobilístiques sud-africana que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Daniel Wilson (Edimburg, 1816 – Toronto, 1892), artista, professor universitari, arqueòleg
 Edi Wilson José dos Santos (Neópolis, 1966), futbolista brasiler 
 Edmund Wilson (1895 – 1972), escriptor nord-americà que va destacar com a crític literari
 Edward Adrian Wilson (1872 – 1912), explorador polar anglès
 Edward Osborne Wilson (Birmingham, EUA, 1929), entomòleg, biòleg i professor universitari nord-americà
 Eric Wilson (1940), escriptor canadenc en llengua anglesa, autor de llibres de ficció per a joves i adolescents 
 Harold Wilson, Baró Wilson de Rievaulx (1916 - 1995), polític
 John Wilson (líder indi), Nishkuntu o Moon Head (Oklahoma, 1840 - 1901), líder religiós amerindi 
 John Wilson (1741-1793), matemàtic i jurista anglès
 John Cook Wilson (Nottingham, 1849 − 1915), filòsof anglès
 Joseph Wilson Swan (1828, Sunderland, Regne Unit - 1914, Warlingham, Comtat de Surrey), electricista i químic britànic 
 Justin Wilson (1978, Sheffield, Anglaterra), pilot d'automobilisme
 Matthew Wilson (Melbourne, 1977), ciclista australià
 Matthew Wilson (Cockermouth, 1987), pilot de ral·lis anglès
 Robert Wilson Gibbes (Charleston, Carolina del Sud, 1809 – 1866, Colúmbia), naturalista 
 Robert Woodrow Wilson (Houston, 1936) físic i astrònom nord-americà, Premi Nobel de Física l'any 1978
 Torrie Wilson  (1975), lluitadora professional estatunidenca
 Vic Wilson, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 William Wilson (Londres, 1844 - Glasgow, 1912), periodista i entrenador de natació escocès
 William Wilson Hunter (Glasgow, 1840 – Oaken Holt, 1900), historiador britànic
 Woodrow Wilson (Stauton, 1856 - Washington DC, 1924), 28è President dels Estats Units (1912 - 1920)
 Miscel·lània:
 Wilson (pel·lícula), pel·lícula de 1944, dirigida per Henry King
 Teorema de Wilson
 Observatori de Mount Wilson, observatori astronòmic a Los Angeles
 Malaltia de Wilson, malaltia genètica de tipus autosòmica recessiva
 Efecte Wilson, aparença de cavitats que tenen les taques solars quan es troben a prop del limbe solar
 Woodrow Wilson Awards, premis distribuïts pel Woodrow Wilson International Center for Scholars
 La guerra d'en Charlie Wilson, pel·lícula estatunidenca dirigida per Mike Nichols estrenada el 2007
 Catorze punts de Wilson, programa del President dels Estats Units Woodrow Wilson per posar fi a la Primera Guerra Mundial i reconstruir Europa
 Wilson Sporting Goods, empresa d'equipament esportiu